Is It True? (É Verdade?) é uma canção interpretada por Jóhanna Guðrún Jónsdóttir. Foi com esta canção que a Islândia concorreu ao Festival Eurovisão da Canção 2009, conseguindo o apuramento para a Grande Final do Festival, após ter participado na 1ª Semi-Final.

Canções do Festival Eurovisão da Canção